

Patronymes 
 François Gourmet : athlète belge
 Olivier Gourmet : acteur belge

Entreprises 
 Gate Gourmet : entreprise de commissariat aérien

Marque 
 Purina Gourmet ou simplement Gourmet est une marque de nourriture pour chat.

Patronyme belge
Homonymie
Homonymie de patronyme